

Persone 
 Arturo Montorsi – schermidore italiano
 Roberto Montorsi – calciatore italiano
 Stefania Montorsi – attrice italiana
 Giovanni Montorsi – stilista italiano

Altro 
 Montorsi – frazione di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento

Pagine correlate 
Montorso